Кві́нсі () — прізвище, ім'я або топонім

Прізвище 

 Джозайя Квінсі III (; 1772—1864) — американський державний діяч.
 Катрмер де Квінсі (; 1755—1849) — французький археолог і теоретик архітектури.
 Кайл Квінсі (; 1985) — професійний канадський хокеїст, захисник.
 Томас де Квінсі (; 1785—1859) — англійський письменник.

Ім'я 

 Квінсі Джонс (; 1933) — американський композитор, аранжувальник і музичний продюсер.
 Квінсі Овусу-Абеє (; 1986) — ганський футболіст, фланговий півзахисник.
 Квінсі Портер (; 1897—1966) — американський композитор і музичний педагог.
 Квінсі Промес (; 1992) — нідерландський футболіст, нападник, фланговий півзахисник.
 Квінсі Воттс (; 1970) — американський спринтер.
 Джон Квінсі Адамс (; 1767—1848) — шостий президент США.

Топоніми

Квінсі — місто, штат Флорида
 Квінсі — місто, штат Іллінойс
 Квінсі — місто, штат Массачусетс
 Квінсі — місто, штат Вашингтон
 Квінсі — місто, штат Вісконсин
 Квінсі — селище, штат Мічиган
 Квінсі — селище, штат Огайо
 Квінсі Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсільванія
 Квінсі — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Кораблі 
 «USS Quincy» — назва низки кораблів ВМС США.

Інше 
 «Квінсі Адамс Сойєр» () — американська комедійна драма режисера Кларенса Дж. Баджера (1922).

Див. також 
 USS Quincy (CA-71)